Суиндик Тасеменович Алдашев (; 25 июня 1963; , Туркменская ССР, СССР) — казахстанский почётный работник нефтяной и газовой промышленности, депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Мангистауской области (с 13 августа 2020 года).

Биография 
Родился 25 июня 1963 года в городе Красноводск Туркменская ССР, СССР.

Отец — Тасемен Челеевич Алдашев (1913—1994), школьный педагог, отличник народного просвещения Казахской ССР, ветеран Великой отечественной войны, почётный гражданин города Жанаозен.

В 1986 году окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «горный инженер», а в 2008 году Центрально-Азиатский университет в Алматы по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1979 году с должности токаря Узеньского управления буровых работ. После работал помощником бурильщика, помощником бурового мастера, инженером базы производственного обслуживания, буровым мастером, заместителем начальника технологического отдела в Жанаозенском управлении буровых работ.

С 1994 по 1996 год — начальник линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Узень» Южного управления магистральными нефтепроводами АО «КАзТрансОйл»;

С 1996 по 1998 год — заместитель начальника по транспортно-техническому обслуживанию Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл»;

С 1998 по 1999 год — начальник ЛПДС «Актау» Западного филиала АО «КазТрансОйл»;

С 1999 по 2000 год — начальник отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО «КазТрансОйл»;

С 2000 по 2004 год — главный инженер, первый заместитель директора, директор Актюбинского филиала ЗАО «КазТрансОйл»;

С 2004 по 2010 год — начальник, начальник службы эксплуатации магистральных трубопроводов Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл»;

С 2010 по 2012 год — главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл»;

С 2012 по 2017 год — первый заместитель акима Мангистауской области.

С ноябрь 2017 по август 2020 год — первый Вице-президент АО «Каражанбасмунай».
 
13 августа 2020 года был избран депутатом сената парламента Республики Казахстан от Мангистауской области.

Награды и звания 
 2010 — почётное звание «Қазақстан Республикасының Магистралды құбыр көлігінің құрметті қызметкері» («Заслуженный работник магистральных трубопроводов Республики Казахстан»).
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 2018 — Медаль «20 лет Астане»
 2019 — Орден Курмет
 2021 — Медаль «30 лет независимости Республики Казахстан»;

Примечания

Ссылки 
 Алдашев Суйндук Тасеменович на официальном сайте Сената Парламента Республики Казахстан

Выпускники Центрально-Азиатского университета
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Нефтяники Казахстана
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Члены партии «Аманат»